Voyage kan syfta på:

Musikalbum
Voyage (musikalbum av Abba) – ett musikalbum av Abba från 2021
Voyage (musikalbum av David Crosby) – ett musikalbum av David Crosby från 2006